Golo steht für:

 Kurzform von Gottfried, Gotthard bzw. Gottlieb; Namensträger sind
 Golo Euler (* 1982), deutscher Schauspieler
 Golo Mann (1909–1994), deutscher Historiker, Schriftsteller und Philosoph
 Golo Weber, deutscher Weinkritiker, Weinbuchautor und Mäzen
 Golo (Comicautor) (* 1948), französischer Autor und Illustrator
 Schlüsselfigur der Genovevasage, siehe Genoveva von Brabant

Golo steht zudem für:
 Golo (Volk), Volk im Südsudan, siehe Ndogo
 Golo (Korsika), ein Fluss auf Korsika 
 Golo (Insel), eine philippinische Insel
 Golo, der Gartenzwerg, Titelfigur einer Zeichentrickserie
 Golo (Programmiersprache), eine dynamische Programmiersprache für die Java Virtual Machine
 Golo (Sportart), Kombination aus Golf und Polo